Nägeli eller Naegeli är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Wilhelm von Nägeli (1817–1891), schweizisk botaniker
 Harald Naegeli (född 1939), schweizisk graffitikonstnär
 Hans Georg Nägeli (1773–1836), schweizisk musikpedagog och komponist
 Oskar Naegeli (1885–1959), schweizisk schackmästare och dermatolog

Se även 
 Nägele